Ernesto Camillo Sivori (1815-1894), violinista e compositore italiano
 Ernesto Sivori (1853-1923) – baritono italiano
 Francesco Sivori (1771-1830), ammiraglio italiano
 Enrique Omar Sívori (1935-2005), calciatore argentino naturalizzato italiano